Big Dome bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Big Dome (Arizona)
 Big Dome (Calaveras County, Kalifornien)
 Big Dome (Monterey County, Kalifornien)